Subsidenz (von lat. subsīdĕre sich niedersetzen, sich festsetzen) steht für:
 Subsidenz (Meteorologie), das großräumige Absinken von Luftmassen
 Subsidenz (Geologie), die großräumige Eintiefung eines Bereichs der Erde durch tektonische oder thermische Vorgänge